Суперку́бок А́нглии по футболу 1964 () — 42-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победители Первого дивизиона и обладатели Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 15 августа 1964 года. В нём встретились «Ливерпуль», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1963/64, и «Вест Хэм Юнайтед», обладатель Кубка Англии 1964 года.

Отчёт о матче

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте LFCHistory.net

1964
Суперкубок Англии 1964
Суперкубок Англии 1964
Англия
Спорт в Великобритании в 1964 году
Август 1964 года
События 15 августа
Спортивные соревнования в Ливерпуле